Dibutylether steht verkürzt für:

 Di-n-butylether (meist synonym für Dibutylether)
 Di-iso-butylether
 Di-sec-butylether
 Di-tert-butylether